Серджо Червато (; ) — итальянский футболист, защитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клуб «Фиорентина», а также за сборную Италии.

Клубная карьера 
Профессиональный дебют Серджо состоялся в 1948 году выступлениями за команду «Фиорентина», в которой провел одиннадцать сезонов, приняв участие в 316 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Фиорентины», был основным игроком защиты.

С 1959 по 1961 года защищал цвета клуба «Ювентус».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе СПАЛ, за которую сыграл 4 года (1961—1965).

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1966, возглавив тренерский штаб клуба «Пескара».

Через год возглавлял команду «Трани».

Последним местом тренерской работы был клуб «Эмполи», который возглавлял в качестве главного тренера до 1970 года.

Выступление за сборную 
В 1951 году дебютировал за национальную сборную Италии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провел в форме главной команды страны 28 матчей, забив 4 гола. В составе сборной был участником чемпионата мира 1954 в Швейцарии]].

Достижения

«Фиорентина» 
 Чемпион Италии: 1955/56
 Вице-чемпион Италии: 1956/57, 1957/58, 1958/59
 Финалист Кубка Италии: 1958/59, 1959/60
 Финалист Кубка европейских чемпионов 1957 года.

«Ювентус» 
 Чемпион Италии: 1959/60, 1960/61
 Обладатель Кубка Италии: 1959/60

Примечания

Ссылки 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола».

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК СПАЛ
Тренеры ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Трани»
Тренеры ФК «Эмполи»